Calm Before the Storm kan syfta på:

Calm Before the Storm (album av Venom) – ett album från 1987 av Venom
Calm Before the Storm (album av Jon English) – ett album från 1980 av Jon English
Calm Before the Storm (album av Lauren Harris) – ett album från 2008 av Lauren Harris
Calm Before the Storm (album av Brent Smedley) – ett EP från 2003 av Brent Smedley